Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Brisbane.

Faits marquants 
 Grigor Dimitrov atteint la première finale d'un tournoi ATP en simple de sa carrière.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2013
Tennis en Australie en 2012
Tennis en Australie en 2013
Tennis en décembre 2012
Tennis en janvier 2013